Leo-Tolstoi-Straße steht für:
 Leo-Tolstoi-Straße (Darmstadt), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Darmstadt/Eingemeindete Orte #Villenkolonie
 Leo-Tolstoi-Straße (Gera), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera